Unterhalden ist der Ortsname von

 Unterhalden (Betzigau), Gemeindeteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Unterhalden (Buchenberg), Gemeindeteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Unterhalden (Kraftisried), Gemeindeteil der Gemeinde Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Unterhalden (Seeg), Gemeindeteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern